est la formule brute de plusieurs isomères.

 nonadécane, numéro CAS 
 pristane, numéro CAS